Copa Ciudad de Mexico 1975 – pierwsza edycja turnieju piłkarskiego o puchar miasta Meksyku (tam odbyły się wszystkie mecze) zorganizowana w 1975 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje: Argentyny, Kostaryki, USA i gospodarzy turnieju - Meksyk.

Końcowa tabela 

 
Zwycięzcą turnieju Copa Ciudad de Mexico 1975 została reprezentacja Meksyku.

Copa Ciudad de Mexico
1975 w piłce nożnej
1975 w Ameryce Północnej
Meksyk w XX wieku